Plusieurs compagnies se sont appelées Compagnie du chemin de fer du Centre :
 La Compagnie du chemin de fer du Centre en France ;
 La Compagnie du chemin de fer du Centre en Belgique.

Voir aussi :
 Société des Chemins de fer du Centre